Zapolje (Bratunac), een plaats in de gemeente Bratunac, Bosnië-Herzegovina
 Zapolje (Rešetari), een plaats in de Kroatische gemeente Rešetari